Стане Север (Љубљана, 21. новембар 1914 — Рибница На Похорју, 18. децембар 1970) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1940.-те
|-
| 1947
| Живјеће овај народ
| /
|-
| 1948
| На својој земљи
| Дрејц
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1950
| Плави 9
| Директор бродоградилишта
|-
| 1951
| Трст
| Борут
|-
| 1953
| Скоројевићи
| Павле
|-
| 1953
| Весна
| Проф Слапар - Козинус
|-
| 1953
| Камени хоризонти
| Попић
|-
| 1955
| Три приче
| /
|-
| 1955
| Тренуци одлуке
| Др Корен
|-
| 1955
| -{Let the Sun Shine}-
| Учитељ
|-
| 1957
| -{Sand, Love and Salt }-
| Видин отац
|-
| 1957
| Не чекај на мај
| Проф Слапар - Козинус
|-
| 1957
| Вратићу се
| Иван Дујшин, супруг Јанин
|-
| 1958
| Х-8
| Јанез
|-
| 1959
| Три четвртине Сунца
| Ковал
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1961
| Породични дневник
| Тоне Смрекар
|-
| 1963
| Саморастники
| Жупник
|-
| 1963
| Срећно Кекец!
| Просјак
|-
| 1964
| -{Der Fluch der grünen Augen}-
| /
|-
| 1965
| Звездица Заспанка
| глас
|-
| 1967
| Прича које нема
| Пијаница
|-
| 1967
| Тврђава силеџија
| Петров отац
|-
| 1967
| Бреза
| Надшумар
|-
| 1967
| Седам Хамлета 
| Хамлет
|-
| 1969
| Седмина
| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1914.
Умрли 1970.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани
Добитници награде Златна арена